Strand (angl. strand, břeh, pobřeží) má několik významů:

 Strand (Londýn) – ulice v centru Londýna.
 Strand (Jihoafrická republika) – město v Jihoafrické republice.
 Strand (programovací jazyk) – programovací jazyk pro paralelní výpočty.
 The Strand Magazine – časopis, který vycházel ve Velké Británii v letech 1891–1950.

Externí odkazy